Семигалия:
 Земгале (Семигалия) — историческая область Латвии.
 Курляндия и Семигалия — герцогство, существовавшее в западной части современной Латвии, на территории исторических областей Курземе (Курляндия) и Земгале (Семигалия), с 1562 по 1795 годы.